DPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto SAINT-AUBIN, Dieppe, Francia